Voici la liste des planètes mineures numérotées de 284001 à 285000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 284001 à 285000

284001-284100

284101-284200

284201-284300

284301-284400

284401-284500

284501-284600

284601-284700

284701-284800

284801-284900

284901-285000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000